Ley steht für:
 Ley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ley (Mondkrater), benannt nach Willy Ley

Ley steht für folgende

Orte
 Ley (Morsbach), Ortsteil von Morsbach im Oberbergischen Kreis
 Ley (Moselle), Gemeinde in Frankreich
 Haus Ley, Ort und Wasserburg in der Gemeinde Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen

geografische Objekte
 Ley, altes deutsches Wort für „Fels“ oder „Klippe“
 Ley, eine Strömungsrinne im Emsästuar, siehe Ems#Außenems und Leybucht
 Borthsche Ley
 Hohe Ley
 Ley-Linie, Anordnung von Landmarken in Großbritannien

Unternehmen:
 Rud. Ley Maschinenfabrik, deutscher Maschinen- und Fahrzeughersteller
 Wilhelm Ley Baumschulen, Großbaumschule in Meckenheim bei Bonn

LEY als Akronym:
 Flughafen Lelystad in den Niederlanden (IATA-Code)

Siehe auch:
 Lei
 Lai
 Lay
 Leigh

Abkürzung